ФК Дрина ХЕ је фудбалски клуб из Вишеградa, у Републици Српској, Босна и Херцеговина. Клуб се такмичи у Друга лига Републике Српске - група "Исток". Основан је 1924. године под именом ФК Дрина.

Играчки кадар 
 Немања Бојановић
 Стефан Андрић
 Небојша Секулић
 Алекса Грачанин
 Лука Пљеваљчић
 Игор Шимшић
 Милош Бојат
 Ђорђе Благојевић
 Слађан Симић
 Дејан Сарић
 Немања Баранац
 Данило Марић
 Бојан Крсмановић
 Сегеј Лозо
 Бојан Нинковић
 Никола Врећо
 Далибор Дамјановић

Бивши играчи 
 Светозар Вилотић
 Владимир Марић
 Миљан Бајић
 Вељко Алексић
 Марко Видаковић
 Владимир Мићевић
 Братислав Поледица
 Бранислав Мутлак
 Александар Миловић
 Владимир Вујовић
 Драган Вулевић
 Гедеон Гузина
 Игор Мирковић

Референце 

Општина Вишеград
Фудбалски клубови у Републици Српској